CIEM peut désigner :
 le Centre intégré d'évaluation des menaces, au Canada ;
 la Commission internationale de l'enseignement mathématique ;
 le Concours international d'exécution musicale de Genève ;
 le Conseil international pour l'exploration de la mer, organisme scientifique se consacrant aux questions de pêche en mer ;
 le Collectif inter-associatif enfants et médias, ou Collectif intera-ssociatif enfants, médias et éducation (CIEME), un collectif d'associations françaises ;
 le Centre d'impulsion économique mondial ;
 le Centre Interprofessionnel d’Études et d’Examens Médicaux (Paris) ;
 le Centre d'initiation à l'écologie montagnarde (Pyrénées-Orientales) ;
 le Centre d'Instruction d’État-major, un centre de formation de l'armée belge ;
 la Compagnie d'État-Major, composante du Bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande, dissous en 1998 ;
la Coopérative d’information et d’édition mutualiste.